Sparing ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Sparing (1933–2004), deutscher Slawistin, Übersetzerin und Lektorin
 Frank Sparing (* 1963), deutscher Historiker
 Rudolf Sparing (1904–1955), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Sparring, eine Trainingsart